Caillaux är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Eugène Caillaux
 Joseph Caillaux

Franska efternamn